Пригоди барона Мюнхгаузена
 Пригоди барона Мюнхгаузена (книжка)

 Пригоди барона Мюнхгаузена (фільм)
 Пригоди барона Мюнхаузена (мультфільм)